Бакланово — топоним.

Россия 
 Бакланово — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Бакланово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Бакланово — посёлок в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Бакланово — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Бакланово — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Бакланово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Бакланово — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Бакланово — деревня в Пронском районе Рязанской области.
 Бакланово — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Бакланово — деревня в Починковскои районе Смоленской области.
 Бакланово — деревня в Кашинском городском округе Тверской области. 
 Бакланово — бывшее село в Оленинском районе Тверской области.
 Бакланово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Бакланово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Бакланово — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Украина 
 Бакланово — село в Нежинском районе Черниговской области.
 Бакланово — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги.

См. также 
 Бокланово